Il doppio del torneo di tennis ATP Tulsa 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Eliot Teltscher che hanno battuto in finale Colin Dibley e Tom Gullikson 6–7, 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)
 Cliff Drysdale /  Bruce Manson (primo turno)

 Colin Dibley /  Tom Gullikson (finale)
 Ross Case /  Tom Gorman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tulsa 1979